Jméno a příjmení Jana Boušková nese více známých osobností:

 Jana Boušková (herečka) (* 1954) – česká herečka
 Jana Boušková (harfistka) (* 1970) – česká harfistka a hudební pedagožka